Der Kongress tanzt bezeichnet:
 ein Bonmot von Charles-Joseph de Ligne über den Wiener Kongress, siehe Liste geflügelter Worte/D #Der Kongress tanzt
 Der Kongreß tanzt (1931), deutscher Spielfilm
 Der Kongreß tanzt (1955), deutscher Spielfilm, Neuverfilmung